Livsträd kan syfta på:

 Livsträd – ett alternativt namn på ett barrträd i familjen cypressväxter, se Tuja
 Livsträd – en central livssymbol i många kulturer, se Livets träd